Bagar je lahko:
 Naselja
 Bagar, Kitajska
 Bagar, Rajasthan, Indija
 Bagar, Uttarakhand, Indija

 Ljudje
 Bagar (priimek)